

Березовське сільське поселення — сільське поселення, Ібресинський район, Чувашія
 Березовське сільське поселення — сільське поселення, Солнечний район, Хабаровський край